Абда

 Абда («раб Божий») — имя двух библейских персонажей:
 Абда — отец Адонирама, заведовавшего податями при Соломоне ().
 Абда — левит, живший в Иерусалиме (); назван Овадией (Обадией) в соответствующем списке ().
 ABDA (American-British-Dutch-Australian (ABDA) Command; янв-февр. 1942) — во Вторую мировую войну союзное командование по согласованию действий в Юго-Восточной Азии.